Lehn steht für:

 Lehen (Einheit), ein Bergwerksmaß

 Lehn (Hochkirch), Dorf im Osten des Landkreises Bautzen in Sachsen
 Lehn (Obergurig), Dorf im Südosten des Landkreises Bautzen in Sachsen
 Lehn (Solingen), Hofschaft in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Lehn (Sprockhövel), Hofschaft in Sprockhövel, Nordrhein-Westfalen
 Lehn (Wermelskirchen), Wohnplatz in der Stadt Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen
 Lehn (Gemeinde Umhausen), Rotte in der Ortschaft Östen, Gemeinde Umhausen, Tirol
 Lehn (Gemeinde Längenfeld), Dorf in der Ortschaft Oberried, Gemeinde Längenfeld, Tirol
 eine ehemalige Rhode im damaligen Amt Appenzell, siehe Appenzell (Bezirk)
 ein Weiler in der Gemeinde Escholzmatt im Kanton Luzern, siehe Escholzmatt#Geographie

Lehn ist der Familienname folgender Personen:

 Christian vom Lehn (* 1992), deutscher Schwimmer
 Eiler Theodor Lehn Schiøler (1874–1929), dänischer Bankier
 Erwin Lehn (1919–2010), deutscher Musiker
 Georg Lehn (1915–1996), deutscher Schauspieler
 Herbert Lehn (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Hubert Lehn (1922–2012), deutscher Limnologe
 Isabelle Lehn (* 1979), deutsche Schriftstellerin und Philologin
 Jean-Marie Lehn (* 1939), französischer Chemiker
 Jürgen Lehn (1941–2008), deutscher Mathematiker
 Norbert Lehn (1955–2008), deutscher Mikrobiologe
 Otto Rosenørn-Lehn (1821–1892), dänischer Außenminister
 Thomas Lehn (* 1958), deutscher Musiker
 Unni Lehn (* 1977), norwegische Fußballspielerin
 Waltraud Lehn (* 1947), deutsche Politikerin

Siehe auch:

 Lehen (Begriffsklärung)
 Lähn
 Leen